Diomede Carafa si riferisce a cinque personaggi discendenti dalla stessa casata:

Diomede I Carafa, conte di Cerreto Sannita e duca di Maddaloni risalente al XV secolo
Diomede III Carafa, conte di Cerreto Sannita e duca di Maddaloni nel XVI secolo
Diomede Carafa, cardinale della Chiesa cattolica
Diomede Carafa, vescovo di Tricarico nel XVII secolo
Diomede V Carafa, conte di Cerreto Sannita e duca di Maddaloni risalente al XVII secolo